

Пнів'є (Пневе) — хребет у масиві Гриняви (Українські Карпати)

Пневе — село в гміні Скорошице Ниського повіту Опольського воєводства